Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Indonesië. IJsland heeft geen ambassade in Indonesië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Indonesië
IJslandse